Ила́н Че́стер (; имя при рождении — Ила́н Ченстохо́вски, ; род. 30 июля 1952, Яффа, Израиль) — венесуэльский певец, музыкант, аранжировщик и композитор; лауреат премии «Латинская Грэмми» 2010 года в номинации «Лучший фолк-альбом» (Tesoros de la música Venezolana).

На музыкальный стиль Честера повлияли еврейская, французская и итальянская музыка; американский ритм-блюз (Рэй Чарльз, Стиви Уандер) и британский рок (The Beatles, Yes, Jethro Tull). В его музыке также присутствуют элементы классической музыки, джаза, афро-карибской музыки и венесуэльского фолка. Участвовал в музыкальных коллективах Trams, Way и Melao. Также записал четыре альбома на английском языке.

По вероисповеданию Илан Честер — кришнаит. В 1973 году он получил духовное посвящение и санскритское имя «Хави Даса» от основателя Международного общества сознания Кришны (ИСККОН) Бхактиведанты Свами Прабхупады (1896—1977). Честер утверждает, что истинным источником вдохновения в его творчестве является сознание Кришны, и что на написание песен его вдохновляет любовь в сердцах его собратьев-кришнаитов.

Живёт во Флориде вместе со своей женой Мерседес Майорка. Сын Честера, Джаганнатха Сута, является членом молодёжной кришнаитской музыкальной группы Mayapuris.

Дискография

В составе музыкальных коллективов

Сольная карьера

Сборники

Совместные проекты

Гостевые появления

Примечания

Ссылки 
 Дискография Илана Честера
 Ilan Chester recibirá el Premio a la Excelencia de los Grammy


Лауреаты премии «Латинская Грэмми»